Зислин — еврейская патронимическая фамилия (от мужского личного имени Зисл).
 Зислин, Александр (род. 1997) - немецкий спортсмен.
 Зислин, Игорь (род. 1968) — немецкий спортсмен.
 Зислин, Меер Натанович (1916—2003) — советский востоковед, лингвист